Oneux (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Somme
Oneux (Comblain-au-Pont), een gehucht in Comblain-au-Pont in de Belgische provincie Luik
Oneux (Theux), een gehucht in de gemeente Theux in de Belgische provincie Luik